Agua Fría puede referirse a:

 Agua Fría, localidad de Nuevo México, Estados Unidos.
 Agua Fría, en California :
 Agua Fría, localidad del condado de San Bernardino, Estados Unidos.
 Agua Fría, localidad del condado de Mariposa, Estados Unidos.
 Agua Fría, localidad de Panamá.
 Água Fria, municipio de Bahía, Brasil.
 Água Fria de Goiás, municipio de Goiás, Brasil.
 Agua Fría Union HSD, distrito escolar de Arizona, Estados Unidos.
 Agua fría / Eumelia, canción de Orquesta Riverside.
 Agua Fría, comunidad conocida como Municipio de Venustiano Carranza.